Suicide pode referir-se à:
Nome em inglês para designar o suicídio.
The Suicide, livro lançado em 1897 por Émile Durkheim.

Entretenimento 
Suicide, banda de punk estadunidense.
Suicidal Tendencies, banda estadunidense.
Suicide (personagem), um personagem de wrestling da TNA, o qual foi criado baseando-se no jogo de videogame TNA Impact!
Frankie Kazarian, o primeiro e atual wrestler a lutar como "Suicide".
Christopher Daniels, o segundo, atuou como Suicide quando Daniels lesionou-se.

Desambiguação